

België
 Heilig Bloedprocessie (Brugge)
 Heilig-Bloedprocessie (Meigem)
 Heilig Bloedprocessie (Hoogstraten)

Nederland
 Heilig Bloedprocessie Boxtel
 Heilig Bloedprocessie Boxmeer, beter bekend als Boxmeerse Vaart